ZNN ist die Abkürzung für:

 Zahnärztliche Nachrichten Niederbayern, siehe Zahnärztlicher Betriebsverband Niederbayern
 Zeitzer Neueste Nachrichten
 Zentrum für Neurologie und Neuropsychiatrie, siehe LVR-Klinikum Düsseldorf
 einen fiktiven Fernsehsender bei Navy CIS und JAG, siehe Navy CIS

Abkürzung